

Toponyme

Rivière de Chicago, un affluent de la rivière du Gouffre, coulant dans La Malbaie, Saint-Hilarion et Notre-Dame-des-Monts, MRC Charlevoix et MRC Charlevoix-Est, Capitale-Nationale, Québec, Canada.

Chicago, la plus grande ville de l'État de l'Illinois, de la région du Midwest et la troisième plus grande ville des États-Unis ;
 La Chicago, une rivière qui traverse la ville de Chicago ;
 New Chicago, une ville dans l’État de l’Indiana,
 New Chicago, est une ville fantôme dans le Montana ;
 Chicago, le nom de plusieurs stations du métro de Chicago :
 Chicago (ligne rouge CTA) ; 
 Chicago (ligne bleue CTA) ; 
 Chicago (lignes brune & mauve CTA).

Le « Petit Chicago », un quartier mal famé situé dans la basse ville de Toulon, après la Seconde Guerre mondiale.

Titres 

 Chicago (pièce de théâtre) (1926), une pièce de théâtre américaine ;
 Chicago (1970), le deuxième album du groupe rock américain Chicago ;
 Chicago (1975), une comédie musicale américaine de Bob Fosse ;
 Chicago (2002), un film musical avec Catherine Zeta-Jones, Renée Zellweger et Richard Gere, adapté de la comédie musicale sus-mentionnée ;
 Chicago, une revue mensuelle publiée à Chicago ;
 Chicago, un manga de Yumi Tamura ;
 Chicago (2014), une chanson de Michael Jackson sortie sur l'album posthume Xscape ;
 Chicago, un poème américain de Carl Sandburg au sujet de la ville du même nom ;

Autres 
 Chicago, un groupe de rock américain originaire de la ville du même nom ;
 Chicago, un cocktail à base de cognac, triple sec, amer, et champagne ;
 Chicago, une franchise médiatique de programmes télévisés américains ;
 Chicago, le nom de code du système d'exploitation à environnement graphique de Microsoft : Windows 95 ;
 Chicago, un astéroïde découvert en 1892.

Homonymie d'hydronyme